Neolineus är ett släkte av slemmaskar. Neolineus ingår i familjen Lineidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Neolineus